Ленис — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Ленис, Афанасиос (в монашестве Амвросий; род. 1938) — епископ Элладской православной церкви, митрополит Калавритский и Эгиалийский.
 Салинас-де-Ленис — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков.